Мансилья-де-лас-Мулас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 35,36 км². Население — 1913 человек (на 2010 год). Финансируется муниципалитетом Леон.

Мост через реку Эсла 
Мост строился с 12 века по 1573 год. Длина моста — 141 метр. Планируется увеличить мост до 200 метров, но это требует вложений.

Крепость 
В Мансилья-де-лас-Мулас находится крепость кубической формы. Размеры крепости составляют 40 метров в длину и 9 в высоту.

Административно-территориальное деление 
 Мансилья-де-лас-Мулас
 Мансилья-дел-Эсла(Mansilla del Esla)
 Виломар(Villomar)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона